Yancy ist der Familienname folgender Personen:

 Allen N. Yancy (1881–1941), liberianischer Politiker
 Richard Yancy (* 1979), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer

Siehe auch:
 Yancey
 Yancy Derringer